Браун (, , Browne) — вельми поширене німецьке, англійське, шотландське прізвище, котре в перекладі означає коричневий.

Відомі представники 
 Абдул Сані Браун (1999) — японський спринтер;
 Августин Томас Браун (1789—1861) — польський і український скрипаль, композитор, диригент.
 Адам Браун;
 Адам Браун ( 1983) — міжнародний громадський діяч, філантроп, письменник та підприємець;
 Адам Браун (1920—1960) — канадський хокеїст;
 Аддісон Браун (1830—1913) — американський ботанік, федеральний суддя США;
 Александр Браун (1805—1877) — німецький ботанік, міколог та палеонтолог;
 Арні Браун (1942—2019) — канадський хокеїст;
 Артур Семюел Браун (1885—1944) — англійський футболіст, нападник;
 Астон Браун (1991) — шотландський боксер, учасник чемпіонату світу та двох чемпіонатів Європи з боксу;
 Бенні Браун (1953—1996) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1976);
 Бобі Браун — американський співак;
 Бріттані Браун ( 1995) — американська легкоатлетка;
 Вернер фон Браун (1912—1977) — німецький та американський вчений, конструктор ракет;
 Володимир Олександрович Браун (1896—1957) — український кінорежисер;
 Гельґе Браун ( 1972) — німецький політик (ХДС);
 Ґордон Браун — прем'єр-міністр Великої Британії;
 Годфрі Браун (1915—1995) — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1936);
 Грег Браун — американський хокеїст;
 Даг Браун — американський хокеїст;
 Дастін Браун (1984) — американський хокеїст;
 Дейв Браун (1962) — канадський хокеїст;
 Ден Браун — письменник, автор авантюрних романів;
 Джей-Ті Браун (1990) — американський хокеїст;
 Джеремія Браун — канадський веслувальник;
 Джессі Браун (1944—2002) — американський політик;
 Джессіка Браун Фіндлей (1989) — британська акторка.
 Джефф Браун — канадський хокеїст;
 Джим Браун (1936) — гравець в американський футбол і актор.
 Джон Браун — аболіціоніст;
 Джордж Скратчлі Браун — американський воєначальник, генерал Повітряних сил США;
 Джуді Браун (1961) — американська легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор, чемпіонка Панамериканських ігор;
 Джун Браун (1927—2022) — англійська акторка та письменниця;
 Дітер Браун (нар. 1943) — німецький бізнесмен, колишній мотогонщик, дворазовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок серії MotoGP;
 Еліс Браун (1960) — американська легкоатлетка, дворазова олімпійська чемпіонка, призерка Олімпійських ігор, чемпіонка світу;
 Ерік Браун (1919—2016) — британський пілот Королівського флоту;
 Ернест Вільям Браун (1866—1938) — англо-американський астроном і математик;
 Єва Браун (1912—1945) — коханка Адольфа Гітлера, потім його дружина;
 Карен Браун — британська хокеїстка на траві;
 Карл Фердинанд Браун (1850—1918) — німецький фізик, лауреат Нобелівської премії (1909);
 Кевін Браун — канадський хокеїст;
 Кез Браун — американська волейболістка;
 Керріт Браун — британський дзюдоїст;
 Кріс Браун — багамський спринтер;
 Кріс Браун — американський співак;
 Лілі Браун (1865—1916)- німецька письменниця, соціалістка і феміністка, діячка Соціал-демократичної партії (СДПН);
 Майкл Стюарт Браун — американський лікар і біохімік, нобелівський лауреат з медицини (1985);
 Майкл E. Браун — американський астроном, лауреат премії Кавлі (2012);
 Матіаш Бернард Браун — відомий скульптор доби бароко в Чехії першої третини 18 ст.;
 Мелвін Браун — мексиканський футболіст, захисник;
 Микола Леопольдович Браун (1902—1975) — російський поет і перекладач;
 Михайло Петрович Браун (1903—1977) — український радянський вчений у галузі металознавства;
 Наталі Браун (нар. 17 травня 1973) — канадська актриса та модель;
 Ніко Браун (; 1950) — люксембурзький футболіст, що грав на позиції нападника;
 Ніколас Едвард Браун (1849—1934) — англійський ботанік, систематик;
 Браун Олег Михайлович (1949—2019) — український фізик;
 Пі Джей Браун (1969) — американський баскетболіст, центровий і форвард;
 Піт Браун — американський джазовий саксофоніст;
 Пітер Браун (*1935) — британський та американський антикознавець;
 Рей Браун — американський джазовий музикант;
 Рейчел Фуллер Браун — американський хімік;
 Ренді Браун — американський баскетболіст та тренер;
 Роб Браун — канадський хокеїст;
 Роберт Браун (1773—1858) — шотландський ботанік, що відкрив «броунівський рух»;
 Роберт Генбері Браун (1916—2002) — австралійський астроном;
 Родерік-Август Браун (1817—1861) — польський і український скрипаль, композитор і диригент;
 Роуленд Браун (1900—1963) — американський сценарист і режисер;
 Томас Браун (значення);
 Тоні Браун (1945) — англійський футболіст, нападник;
 Федір Олександрович Браун (1862–1942) — російський філолог;
 Фредрік Браун — американський письменник-фантаст.
 Філіп Браун — британський легкоатлет;
 Юзеф Браун (1801—1879) — церковний і освітній діяч, священик-єзуїт, історик, бібліограф.

Інше 
 Отець Браун — літературний персонаж

Топонім

Браун — підводний вулкан (-500 м) на західному узбережжі Шельфового льодовика Росса в Антарктиді
  — гора (1982 м) у Східній Антарктиді
 Браун — гора (1705 м) на острові Стерж (група островів Баллені)

Браун — водоспад у Новій Зеландії
 Браун  — озеро у Новій Зеландії

Браун — назва 9-ти округів у США
 Браун Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсільванія
 Браун Тауншип — селище в окрузі Міффлін, штат Пенсильванія

Інші значення 
 Браун — кратер на Місяці
 Браун — команда та конструктор Формули-1
 Браун BGP 001 — болід Формули-1
 1643 Браун — астероїд головного поясу
 Braun — німецька машинобудівна компанія, виробник споживчих і побутових електровиробів

Див. також 
 Броун

Посилання 
 

Англійські прізвища
Німецькі прізвища